Павел Пилипенко:
 Пилипенко, Павел Ананьевич (1897—1975) — генерал-майор Советской Армии, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Пилипенко, Павел Прокопьевич (1877—1940) — русский и советский геолог, минералог, геохимик, профессор Томского, Саратовского и Московского университетов.